Santaritense – abitanti di Nova Santa Rita (Piauí)
Santaritense – abitanti di Santa Rita (Maranhão)
Santaritense – abitanti di Santa Rita (Paraíba)
Santaritense – abitanti di Santa Rita d'Oeste
Santaritense – abitanti di Santa Rita de Caldas
Santaritense – abitanti di Santa Rita de Cássia
Santaritense – abitanti di Santa Rita de Jacutinga
Santaritense – abitanti di Santa Rita de Minas
Santaritense – abitanti di Santa Rita do Araguaia
Santaritense – abitanti di Santa Rita do Itueto
Santaritense – abitanti di Santa Rita do Novo Destino
Santaritense – abitanti di Santa Rita do Pardo
Santaritense – abitanti di Santa Rita do Passa Quatro
Santaritense – abitanti di Santa Rita do Sapucaí